Als Bahnstrecke Liverpool–Manchester werden folgende Linien bezeichnet:

 Bahnstrecke Liverpool–Earlestown–Manchester, die von der Liverpool and Manchester Railway 1830 eröffnete Linie
 Bahnstrecke Liverpool–Warrington–Manchester, die 1873 eröffnete, und heute wichtigere Verbindung